Лиси́цы — множественное число от лисица. Также может означать:
 Лисицы — род млекопитающих семейства псовых. Наиболее распространённый представитель — рыжая лисица.

Топоним

Белоруссия 
 Лисицы — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Лисицы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Лисицы — деревня в Калининском районе Тверской области.